Никола́й Никола́евич Во́лков:
 Волков, Николай Николаевич (1897—1974) — советский график и теоретик искусства.
 Волков, Николай Николаевич (1902—1985) — советский актёр.
 Волков, Николай Николаевич (1904—1953) — советский этнограф.
 Волков, Николай Николаевич (1923—1977) — Герой Советского Союза.
 Волков, Николай Николаевич (1933—2020) — советский спортсмен и тренер, Заслуженный тренер СССР.
 Волков, Николай Николаевич (1934—2003) — советский и российский актёр.